La Etapa Distrital de Yauri 2018 será la 52.° edición de la Liga Distrital de Yauri. 

La organización, control y desarrollo del torneo está a 
cargo de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado del Perú de Liga Distrital de Yauri (CNFAP-LDY), bajo supervisar por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Formato 

El torneo constará de dos etapas: una fase regular y (04) primeros clasifican a la cuadrangular por el Título.

En la fase regular, los (06) equipos participantes jugarán entre sí todos contra todos en una ruedas, ambas de (05) fechas pontaje acusatorio para todos. Al término de la quinto fecha, los (04) primeros lugares de la tabla clasificarán para la ronda final; mientras que el últimos descenderán a la Segunda División de Yauri 2019.

En la ronda eliminatoria, los cuatro equipos clasificados se enfrentarán entre sí bajo la modalidad de Pontaje Alto con partidos de ida y vuelta. Mientras que el primero y el segundó de la fase cuadrangular final avanzará directamente a las Etapa Provincial , como clasificados de la Etapa Distrital de Yauri 2018 como campeón y subcampeón.

Equipos participantes

Datos de los clubes 

 Actualizado al 14 de abril de 2018.

Ascensos y descensos 
Ascendieron de la Segunda División de Yauri el Defensor Huisa y F.C. Espinar equipos que descendieron a segunda división de yauri en la temporada pasada Unión Alto Huarca y Esportivo Tintaya serán reemplazados en la presente temporada por Defensor Huisa y F.C. Espinar.

Fase regular

Tabla de posiciones 
Para el cálculo de la tabla de posiciones se asignarán tres puntos por cada victoria, uno por cada empate y cero en caso de derrota. La posición en la tabla dependerá de la cantidad de puntos obtenidos, la diferencia entre los goles anotados y los goles recibidos, la cantidad de goles anotados y la cantidad de goles recibidos.
 Actualizado al 25 de Abril de 2018.

Partidos

Primera vuelta

Cuadrangular Final 
Los criterios de clasificación para la tabla final del cuadrangular son:
 Mayor cantidad de puntos.
 Mejor diferencia de goles.
 Mejor ubicación en la tabla distrital.
 Actualizado al 2 de Mayo de 2018.

Evolución de las clasificaciones 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; with: 100%;"
!width="200" |Jornada
!width="40"|1
!width="40"|2
!width="40"|3
|-
!Equipo
!
!
!
|-
!Defensor Huisa
|2
|3
|2
|-
!Municipal Espinar
|1
|1
|1
|-
!Atlético Universitario
|3
|4
|4
|-
!Defensor Espinar
|4
|2
|3

Partidos 
''Para un mejor detalle de los partidos véase Cuadrangular final

Goleadores

Véase también 

 Etapa Departamental de Cuzco 2018
 Etapa Provincial de Espinar 2018
 Copa Perú 2018

Referencias 

Copa Perú 2018
Ligas Distritales de Perú